Een verkeersweg:
 N794 (België)
 N794 (Frankrijk)
 N794 (Nederland), zie Provinciale weg 794

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing